Список з 50 найпопулярніших вебсайтів у світі. Інформація станом на березень 2019 року.

Similarweb 
За версією SimilarWeb .
google.порно.com
youtube.com
facebook.com
baidu.com
instagram.com
twitter.com
pornhub.com
yahoo.com
xvideos.com
wikipedia.org
vk.com
xnxx.com
yandex.ru
amazon.com
live.com
ampproject.org
mail.ru
netflix.com
xhamster.com
ok.ru
reddit.com
yahoo.co.jp
qq.com
ebay.com
bing.com
google.com.br
linkedin.com
whatsapp.com
aliexpress.com
google.de
sogou.com
pinterest.com
office.com
msn.com
naver.com
google.co.jp
twitch.tv
paypal.com
google.fr
imdb.com
google.co.uk
craigslist.org
taobao.com
github.com
amazon.de
microsoft.com
amazon.co.jp
google.it
google.co.in
sm.cn

Alexa.com 
За версією Alexa_Internet .
Google.com
Youtube.com
Facebook.com
Baidu.com
Wikipedia.org
Qq.com
Tmall.com
Taobao.com
Yahoo.com
Amazon.com
Twitter.com
Sohu.com
Live.com
Vk.com
Jd.com
Instagram.com
Sina.com.cn
Weibo.com
Yandex.ru
360.cn
Reddit.com
Login.tmall.com
Blogspot.com
Netflix.com
Linkedin.com
Twitch.tv
Csdn.net
Pornhub.com
Mail.ru
Yahoo.co.jp
Aliexpress.com
Microsoftonline.com
Pages.tmall.com
Alipay.com
Microsoft.com
T.co
Google.com.hk
Google.co.in
Naver.com
Bing.com
Ebay.com	
Tribunnews.com
Github.com
Amazon.co.jp
Stackoverflow.com
Xvideos.com
Office.com
Livejasmin.com
Bilibili.com
Imdb.com

Див. також 
 Вебсайт
 Список найпопулярніших вебсайтів в Україні

Примітки 

Списки сайтів
Статистика про відвідуваність сайтів